Harger kan som auktorsförkortning betyda:

 Oscar Harger
 Edgar Burton Harger

Robotskapade auktorsförkortningar